Un temple d'Anubis (Anoubieion) est un temple égyptien dédié au culte d'Anubis. Il en existe plusieurs :
 temple d'Anubis (Cynopolis) dans le  nome (Nome du Chacal) de Haute-Égypte
 temple d'Anubis (Saqqarah) dans le  nome (Nome de la Muraille blanche) de Basse-Égypte

Index égyptologique
Anubis